La Perle de l'Empereur peut désigner plusieurs œuvres :
 La Perle de l'Empereur, roman de Robert van Gulik mettant en scène le juge Ti, paru en 1963 ;
 La Perle de l'Empereur, roman historique de Juliette Benzoni paru en 2001, sixième tome de la série Le Boiteux de Varsovie.